Atómica puede referirse a:

Átomo
Atómica, película estadounidense de 2017.
Atómica, película española de 1998.